Sturzenegger es un apellido alemán. Puede referirse a:
 Federico Sturzenegger (nacido en 1966), economista argentino.
 Paul Sturzenegger (1902-1970), futbolista suizo.